Nordic Trophy 2009 bezeichnet zwei im Jahr 2009 ausgespielte Turniere der Nordic Trophy:

 Nordic Trophy 2009 (Finnland), das für die finnischen Teams ausgespielte Turnier
 Nordic Trophy 2009 (Schweden), das für die schwedischen Teams ausgespielte Turnier